

Anno 
 777 o 777 a.C.

Codici 
 777 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Toronto, nel Canada

Matematica 
 777 – numero

Musica 
 777 – altro nome dei System 7, gruppo musicale britannico
 777 – album di Latto del 2022